Burmistrzowie miasta i gminy Tórshavn wybierani są podczas kolejnych wyborów samorządowych na Wyspach Owczych, terytorium zależnym Królestwa Duńskiego, leżącym na Morzu Norweskim. Przeważnie burmistrzowe Tórshavn, podobnie, jak burmistrzowie innych gmin i miejscowości na całym archipelagu, należeli do jakichś partii politycznych oraz zasiadali w farerskim Løgtingu.

Lista burmistrzów Tórshavn

Zobacz też 
 Gmina Tórshavn
 Tórshavn

Linki zewnętrzne 
 Historia Løgting, cz. 2 
 Domowa strona burmistrza Heðina Mortensena (wersja archiwalna) 

Politycy Wysp Owczych